In der Liste der Hochhäuser in New Jersey werden die Hochhäuser im US-Bundesstaat New Jersey ab einer strukturellen Höhe von 75 Metern aufgezählt. Das bedeutet die Höhe bis zum höchsten Punkt des Gebäudes ohne Antenne. Aufgezählt werden fertiggestellte, sich im Bau befindliche sowie geplante Gebäude. Zurzeit (Stand März 2014) findet ein Bauboom in Jersey City statt, der die Skyline der Stadt in den nächsten Jahren dramatisch verändern wird.

Auflistung der Hochhäuser nach Höhe

Siehe auch 
Liste der höchsten Gebäude in den Vereinigten Staaten

Weblinks 
 Liste auf skyscraperpage.com

New Jersey
!